Sanes ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Sanes (* 1962), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Joshua R. Sanes (* 1949), US-amerikanischer Neurowissenschaftler und Molekularbiologe